Роса Сарагоса () - испанская певица и исследовательница музыки, специализируется на сефардской, андалузской и в целом народной музыкальной традиции. Живёт в Барселоне.

Биография 
Профессиональную деятельность начала в 1986 году, выпустив диск, где после долгих лет забвения, прозвучали уникальные еврейско-каталонские песни. Диск вызвал интерес в других странах, и Роса Сарагоса была приглашена в тур по Европе, США и Израилю. С этого момента певица работает с музыкальным наследием тех традиций, что легли в основу испанского культурного наследия – мусульманской, еврейской, христианской, цыганской. Роса Сарагоса участвует в фестивалях средиземноморской культуры, world music и сакральной музыки в Европе, на Ближнем Востоке, в странах Магриба и т.д. Руководила фестивалем мистической музыки в Барселоне в 2000 и 2001 годах, и в Валенсии в 2001.
В данный момент известна как пропагандист здорового образа жизни и естественных родов, специалист по арт-терапии женщин, исследовательница мистических музыкальных традиций.

Любопытные факты 

Солистка группы сефардской музыки «Лампа Ладино» Светлана Свирина рассказывает   , что группа появилась после концерта Росы Сарагосы: «Через несколько месяцев в Москву  приехала испанская певица Роса Сарагоса, она исполняла старинные песни, в том числе и сефардские. Я была настолько потрясена, что два часа ревела как душ - это было настолько красиво! Тут же позвонила Грише и сказала - я хочу это петь!».

Дискография 
 2008 Танец души ()
 2007 Земля иудеев ()
 2006 Участие в записи диска в честь Жоана Мануэля Серрата
 2005 Родиться, возродиться ()
 2003 Матчизна. Песни Сефарада, аль-Андалус и Каталонии Canciones de Sefarad, Al'Andalus y Cataluña
 2000 Мистическая эротика ()
 1998 Женщины поколения 36 ()
 1997 Цыганские радости ()
 1994 Дух Аль-Андалус ()
 1992 Песни евреев, христиан и мусульман ()
 1990 Galaneta mà. Песни для тех, у кого ребёнок на коленях.
 1989 Хорошие девочки попадают на небо. А плохие – повсюду. ()
 1987 Колыбельные Средиземноморья ()
 1986 Свадебные песни каталонских евреев ()
 1984 Сефардские песни ()

Ссылки 
 Официальный веб сайт певицы

Примечания 

Певцы и певицы Испании
Барды Испании